Mild ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Mild (* 1962), österreichischer Tennisspieler
 Håkan Mild (* 1971), schwedischer Fußballspieler 
 Hans Mild (1934–2007), schwedischer Fußball- und Eishockeyspieler sowie Eishockeytrainer

Darüber hinaus
 im deutschsprachigen Raum eine Geschmacksangabe bei Weinen

MILD steht für:
 Mnemonically Induced Lucid Dreaming, siehe Klartraum #Bewusstseinstechniken

Siehe auch:
 Milde
 Mildt
 Milt

Abkürzung